JCN – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Incheon, Corea del Sud